Ходаки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ходаки — агрогородок в Ивацевичском районе Брестской области.
 Ходаки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Ходаки — деревня в Логойском районе Минской области.

Украина 
 Ходаки — село в Барском районе Винницкой области.
 Ходаки — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Ходаки — село в Шумском районе Тернопольской области.